Светла́на Ю́рьевна Холо́мина () — российская пляжная волейболистка. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года.

С 2016 года играет в паре с Надеждой Макрогузовой.

Профессиональная карьера 
Воспитанница калужского волейбола.

Светлана и её партнёрша Надежда Макрогузова — двукратные серебряные призеры чемпионата мира до 21 года (2016, 2017). В 2019 году они выиграли 4-звёздочный турнир Мирового тура FIVB по пляжному волейболу в Португалии . Они прошли квалификацию на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. В 2021 году партнеры завоевали серебряные медали 4-звёздочного турнира Мирового тура по пляжному волейболу в мексиканском Канкуне.

Выступала за ПВК «Обнинск». С 2020 года выступает за московское «Динамо».

В 2021 году была удостоена звания «Мастер спорта России международного класса».

Достижения 
 Чемпион России (2017, 2022)
 Серебряный призёр Кубка России (2020)
 Серебряный призёр Чемпионата мира U-21 (2016, 2017)
 Победитель этапа Мирового тура в Анапе (2018)
 Чемпион Европы U-22 (2017, 2018)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы U-20 (2015)
 Финалист Кубка России (2020)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВК «Динамо»

Чемпионы России по пляжному волейболу
Спортсмены Обнинска
Игроки ЖВК «Обнинск»
Игроки ЖВК «Динамо» Москва
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2020 года